De Olympische Zomerspelen 1992
 Barcelona 1992 (album), een album van Michel Huygen